Scopaphoma är ett släkte av svampar. Scopaphoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scopaphoma